Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 7. und 10. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Ihren ersten WM-Titel errang die aktuelle Olympiasiegerin, WM-Dritte von 2003, Vizeeuropameisterin von 2002 und Weltrekordinhaberin Jelena Issinbajewa aus Russland.
Zweite wurde die polnische WM-Dritte von 2001 Monika Pyrek.
Bronze ging an die Tschechin Pavla Hamáčková.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Im Finale am 10. August verbesserte die russische Weltmeisterin Jelena Issinbajewa den bestehenden WM-Rekord um 26 Zentimeter 5,01 m. Damit stellte sie gleichzeitig einen neuen Weltrekord auf.

Außerdem gab es einen Landesrekord:
4,40 m – Fabiana Murer (Brasilien), Qualifikationsgruppe B am 7. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
7. August 2005, 13:30 Uhr

Dreißig Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,45 m. Sieben Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das normalerweise 12er-Finalfeld wurde hier mit den sechs nächstplatzierten Sportlerinnen (hellgrün unterlegt) auf dreizehn Springerinnen aufgefüllt, denn auf dem zwölften Rang waren zwei Athletinnen gleichplatziert. Die über ihre Platzierung qualifizierten Teilnehmerinnen hatten 4,40 m im spätestens zweiten Sprung gemeistert oder aber mit ihrem dritten Versuch übersprungen und waren dabei ohne jeden Fehlversuch in den Höhen unterhalb von 4,40 m geblieben. Zwei Wettbewerberinnen mussten trotz im dritten Versuch übersprungener 4,40 m ausscheiden, weil sie mindestens einen Fehlsprung unterhalb von 4,40 m in ihren Serien hatten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
12. August 2005, 18:10 Uhr

Video 
 World Record – Pole Vault Women Final Helsinki 2005, youtube.com, abgerufen am 11. Oktober 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 11. Oktober 2020
 Women Pole Vault Athletics X World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 11. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Pole Vault, Helsinki 2005, S. 317f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 11. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki